Сен-Ком-де-Френе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Ри. Округ коммуны — Байё.

Код INSEE коммуны — 14565.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 237 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 143 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 95 были экономически активными, 48 — неактивными (показатель активности — 66,4 %, в 1999 году было 62,2 %). Из 95 активных жителей работали 85 человек (47 мужчин и 38 женщин), безработных было 10 (6 мужчин и 4 женщины). Среди 48 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Ком-де-Френе 

Коммуны департамента Кальвадос